BSL – bezzałogowy statek latający 
 BSL – seria wydawnicza Biografie Sławnych Ludzi 
 BSL – British Sign Language, brytyjski język migowy
 BSL – jeden z kodów IATA portu lotniczego EuroAirport Bazylea-Miluza-Fryburg